Lucette est un prénom féminin français ayant pour origine le prénom latin , c'est un hypocoristique de Lucie. Les Lucette sont fêtées le 13 décembre.

Personnalités 
Lucette Michaux-Chevry
Lucette Descaves
Lucette Destouches
Lucette Sahuquet
Lucette Bousquet

Cinéma 
 Lucette, film de Louis Feuillade et Maurice Champreux sorti en 1924

Littérature 
 Lucette, un roman de l'écrivain français Marc-Édouard Nabe, publié en 1995.

Chansons 
 Voir les chansons francophones dont le titre contient le prénom Lucette.

Voir aussi

Notes et références 
 

Prénom féminin